Jameson [džejmsn] může být:

příjmení
 Fredric Jameson (* 1934), americký filosof a politolog
 Jenna Jameson (* 1974), americká pornoherečka
 Joyce Jameson (1932–1987), americká herečka
 Robert Jameson (1774–1854), skotský přírodovědec 

další významy
 Jameson (whiskey), značka irské whiskey
 Jamesonie, rod kapradin
 Jamesonova země, poloostrov v Grónsku
 Mamba Jamesonova, jedovatý had

Anglická příjmení